Sanitat: equip d'atenció primària.
 Ensenyament: equip d'assessorament i orientació psicopedagògica.